Příjmení Jacko, přechýleně Jacková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Pavol Jacko (* 1943) – slovenský fotbalista
 Peter Jacko (* 1953) – slovenský fotbalista

Ženský tvar
 Jana Jacková (* 1982) – česká šachistka

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení